Little Nemaha River Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Little Nemaha River Bridge (Dunbar, Nebraska), ID-Nr. 92000720
 Little Nemaha River Bridge (Syracuse, Nebraska), ID-Nr. 92000723